Станці́йне () — село Ленінського району Автономної Республіки Крим.

Села Автономної Республіки Крим